Муса́ I,  (), — манса (верховный правитель) средневековой империи Мали, находившийся у власти в 1307/1312—1332/1337 годах. Происходил из династии Кейта, был племянником основателя государства Мали Сундиаты Кейта. Родился в первой декаде мая (примерно с 1 по 8 мая), а умер в последней декаде августа (с 24 по 31 августа). При нём Мали имело наибольшие размеры за свою историю, значительно усилилось и достигло вершины своего могущества и культурного развития.

Описание 
О правлении Мусы известно, в основном, из записей арабских хронистов того времени: наиболее полные сведения оставили Шихаб ад-дин Ахмед ибн Яхья ибн Фадлаллах ал-Омари ад-Димашки (), Абу Абдаллах Мухаммад ибн Баттута () и Абу Зайд Абдуррахман ибн Мухаммад ибн Хальдун аль-Хадрами ().

Согласно Ибн Хальдуну, его дед был родным братом Сундиаты Кейты, основоположника империи Мали. Манса Муса пришёл к власти после того, как в 1311 году предыдущий правитель Абубакар II назначил его визирем, а сам отправился с тысячами судов с людьми и большим числом припасов на исследование Атлантики, откуда так и не вернулся.

Важнейшей причиной распространения славы мансы за пределы своего государства, в том числе до Европы, был хадж, совершённый им в 1324 году. Правителя, ехавшего верхом на коне, сопровождали, по разным данным от 60 тысяч (хроника «Тарих ас-Судан») до 80 тысяч (по хронике «Тарих ал-Фатташ») человек. Шествие Мусы через Каир, караваны верблюдов и вереницы рабов, расточительность царя и окружающая его роскошь прославили монарха.

Манса Муса вернулся из Мекки в Мали в 1325 году. Паломничество царя укрепило политико-экономические связи Мали с его восточными соседями, что послужило активному притоку арабских купцов и мыслителей в Западный Судан.

Возглавляемое им государство располагалось на территории современных государств Мали, Гвинея, Сенегал, Нигер, Мавритания. Основной транспортной артерией данной местности является река Нигер; главные плодородные районы располагаются в её внутренней дельте. По записям арабского путешественника того времени Ибн Баттуты, посетившего государство Мали в 1352 году (во время правления мансы Сулеймана, который приходился Мусе братом и правил в течение 24 лет после кратковременного периода правления сына Мусы), экономика Мали базировалась на торговле со странами Северной Африки по транссахарским караванным путям, прежде всего минеральным сырьём — солью и золотом. Также через пустыню купцы везли из Мали слоновую кость, шкуры носорогов и других африканских животных.

Примечательно, что эксперты издания Сelebrity Net Worth, приведя состояние богатейших людей всех времён к условиям 2012 года, оценили состояние Мусы в 400 млрд долларов США. В опубликованном 13 октября 2012 года рейтинге 25 самых состоятельных людей мира он занял 1 место, опередив европейскую династию Ротшильдов и американского предпринимателя Рокфеллера.

См. также 
 Томбукту
 Ислам в Мали

Примечания

Литература 
 Ваккури Юха. Цивилизации долины Нигера / Под ред. Л. Е. Куббеля. — М.: Прогресс, 1988. — 168 с.
 Warner, Brian. «The 25 Richest People Who Ever Lived — Inflation Adjusted», The Guardian, October 13, 2012.
 .

Ссылки 
 
 Назван богатейший человек в истории

Родившиеся в 1280-е годы
Умершие в 1330-е годы
Мансы